Heidehof ist der Name folgender Orte:
 Heidehof (Dresden), Ortsteil des Stadtteils Langebrück der Stadt Dresden, Sachsen
 Heidehof (Grabow), Ortsteil der Stadt Grabow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Heidehof (Havelsee), Wohnplatz der Stadt Havelsee, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Heidehof (Oberuckersee), Wohnplatz des Ortsteils Blankenburg, Gemeinde Oberuckersee, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Heidehof (Gemeinde Bruckneudorf), Ortslage in der Gemeinde Bruckneudorf, Bezirk Neusiedl am See, Burgenland

Heidehof steht für:
 Naturschutzgebiet Heidehof-Golmberg bei Nuthe-Urstromtal in Brandenburg, siehe Golmberg #Naturschutzgebiet Heidehof-Golmberg
 Evangelisches Heidehof-Gymnasium Stuttgart 
 Heidehof Stiftung Stuttgart